Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2012/13 war ein Karambolageturnier in der Disziplin Dreiband und fand vom 25. bis 28. Oktober in Bad Wildungen statt.

Turnierkommentar 
Titelverteidiger war Martin Horn aus Essen. Er galt neben Weltmeister Christian Rudolph aus Köln zu den Titelanwärtern. Auch Kunststoß-Weltmeister Thomas Ahrens wollte erfolgreich in der Endrunde mitspielen. Dies gelang ihm, jedoch verlor er im Viertelfinale gegen den späteren Turniersieger Rudolph. Der Dortmunder Markus Dömer schaffte in der Gruppenphase nur den zweiten Platz, da er sich in seinem Spiel gegen Ahrens knapp mit 27:30 geschlagen geben musste. Im Finale standen sich die beiden Favoriten Horn und Rudolph gegenüber. Es ging äußerst knapp mit 40:38 zugunsten des Kölners aus.

Modus 
Die Teilnehmer wurden in acht Gruppen (A–H) zu je drei Spielern aufgeteilt. Es wurde im Round Robin-Modus auf 30 Punkte gespielt. Die jeweiligen Gruppenersten kamen ins Viertelfinale der Endrunde. Dort wurde dann auf 40 Punkte im K.-o.-System gespielt. Es standen vier Matchbillard zur Verfügung an denen gleichzeitig gespielt wurde. Nachstöße waren während des gesamten Turniers zulässig.

Turnierstatistik

Gruppenphase

Gruppe A/B

Gruppe C/D

Gruppe E/F

Gruppe G/H

Finalrunde 

Quelle:

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2012
Karambolageveranstaltung 2012
Billardturnier in Bad Wildungen